Europamästerskapen i simsport 1997 var det 23:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Sevilla, Spanien från den 19 augusti till den 24 augusti 1997. Spanien har arrangerat europamästerskapen i simsport en gång tidigare - Barcelona 1970. 1997 var det sista året då vattenpolo var en del av europamästerskapen i simsport.

Medaljtabell

Referenser

Externa länkar
Europamästerskapen i simsport 1997 i SVT:s öppna arkiv (inklusive 1997 års tävlingar) 

1997 i Spanien
1997
Sportevenemang i Sevilla
Sportåret 1997
Internationella sportevenemang i Spanien